Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2002 года прошёл с 18 по 26 ноября в Варшаве (Польша). Это был 72-й чемпионат мира среди мужчин и 15-й среди женщин. В нём приняли участие 285 атлетов из 54 стран.

Медалисты

Мужчины

Женщины 
{| 
|-
!colspan=7|48 кг
|-
|Рывок
| || 92.5 кг
| || 87.5 кг
| || 82.5 кг
|-
|Толчок
| || 115.5 кг
| || 105.0 кг
| || 100.0 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Ван Минцзюань|Китай}} || 207.5 кг
|{{flagmedalist|Нурджан Тайлан|Турция}} || 192.5 кг
|{{flagmedalist|Изабела Драгнева|Болгария}} || 182.5 кг
|-
!colspan=7|53 кг
|-
|Рывок
| || 97.5 кг
| || 95.0 кг
| || 95.0 кг
|-
|Толчок
| || 127.5 кг
| || 127.5 кг
| || 120.0 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Ли Сон Хи|КНДР}} || 225.0 кг
|{{flagmedalist|Ли Сюэцзю|Китай}} || 222.5 кг
|{{flagmedalist|Удомпорн Полсак|Таиланд}} || 215.0 кг
|-
!colspan=7|58 кг
|-
|Рывок
| || 105.0 кг
| || 97.5 кг
| || 95.0 кг
|-
|Толчок
| || 125.0 кг
| || 120.0 кг
| || 117.5 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Сун Чжицзюань|Китай}} || 230.0 кг
|{{flagmedalist|Ванди Камеаим|Таиланд}} || 212.5 кг
|{{flagmedalist|Хариклея Кастрици|Греция}} || 210.0 кг
|-
!colspan=7|63 кг
|-
|Рывок
| || 107.5 кг
| || 105.0 кг
| || 102.5 кг
|-
|Толчок
| || 136.0 кг
| || 135.0 кг
| || 122.5 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Лю Ся|Китай}} || 242.5 кг
|{{flagmedalist|Анастасия Цакири|Греция}} || 240.0 кг
|{{flagmedalist|Гергана Кирилова|Болгария}} || 225.0 кг
|-
!colspan=7|69 кг
|-
|Рывок
| || 115.0 кг
| || 112.5 кг
| || 110.0 кг
|-
|Толчок
| || 147.5 кг
| || 147.5 кг
| || 142.5 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Павина Тонгсук|Таиланд}} || 260.0 кг
|{{flagmedalist|Валентина Попова|Россия}} || 257.5 кг
|{{flagmedalist|Нахла Рамадан|Египет}} || 245.0 кг
|-
!colspan=7|75 кг
|-
|Рывок
| || 117.5 кг
| || 115.0 кг
| || 107.5 кг
|-
|Толчок
| || 145.0 кг
| || 145.0 кг
| || 132.5 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Светлана Хабирова|Россия}} || 262.5 кг
|{{flagmedalist|Сунь Жуйпин|Китай}} || 260.0 кг
|{{flagmedalist|Кристина Иоаниди|Греция}} || 235.0 кг
|-
!colspan=7|+75 кг
|-
|Рывок
| || 132.5 кг
| || 125.0 кг
| || 125.0 кг
|-
|Толчок
| || 162.5 кг
| || 160.0 кг
| || 152.5 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Агата Врубель|Польша}} || 287.5 кг
|{{flagmedalist|Альбина Хомич|Россия}} || 282.5 кг
|{{flagmedalist|Тан Гунхун|Китай}} || 277.5 кг
|}

МР — мировой рекорд

Командный зачёт 
По медалям за сумму

По всем медалям

Ссылки 
 Полные результаты на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики

Международные спортивные соревнования в Варшаве
Ноябрь 2002 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Польше